Sébastien Raibon (né le  à Grenoble en France) est un joueur de hockey sur glace professionnel français. Son frère jumeau Elie Raibon est également joueur de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2009-2010 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 3 ||  ||  || 4,61 ||  ||  ||  || 0 ||  ||  || - ||  ||  || 
|-
| 2010-2011 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 12 ||  ||  || 4,48 ||  ||  ||  || 2 ||  ||  || 3,32 ||  ||  || 
|-
| 2011-2012 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 14 ||  ||  || 2,31 ||  ||  ||  || 18 ||  ||  || 3,53 ||  ||  || 
|-
| 2012-2013 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 25 ||  || 66 || 2,69 || 90,1 || 2 ||  || 8 || 485 || 17 || 2,1 || 92,9 || 0 || 
|-
| 2013-2014 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 25 || 636 || 31 || 2,92 || 89,2 || 1 ||  || 5 || 42 || 2 || 2,84 || 80 || 0 || 
|-
| 2014-2015 || Hormadi Anglet || Division 1 || 23 ||  || 60 || 2,62 || || 1 ||  || 9 || 564 || 28 || 2,98 || || 0 || 
|-
| 2015-2016 || Hormadi Anglet || Division 1 || 25 ||  || 66 || 2,79 || || 2 || || 11 || 673 || 30 || 2,67 || || 0 || 
|-
| 2016-2017 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 11 || 644 || 25 || 2,33 || 91,8 || 3 || || 2 || 126 || 5 || 2,37 || 91,4 || 0 || 
|-
| 2017-2018 || Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus || 28||||88||3,44||88,9||0||0||1|| || ||6||81,8|| ||
|-
| 2018-2019 || Vipers de Montpellier || Division 1 || 13 ||753|| 49 || 3,90 || 87,7 || 0 ||  || 0 || || || || || ||
|-
| 2019-2020 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 8 || 367 || 15 || 2.45 || 91,6 || 0 || || 1 || 60 || 4 || 4.00 || 85,2 || 0 ||
|-
| 2020-2021 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 5 || 220 || 11 || 3.00 || 87,2 || 0 || || - ||  ||  || - || - || - ||
|-
| 2021-2022|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus ||  ||

En équipe nationale 

|-
|2007|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||4|| || ||7,2 ||81 || || || align="left"| 
|-
|2008|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D2 ||3|| || ||1,33||95 |||| || align="left"| 
|-
|2009|| align="left"| Championnat du monde junior D1 ||2|| || ||3 ||86,4|| || || align="left"| 
|-
|2010|| align="left"| Championnat du monde junior D1 ||3|| || ||2,44||91,9|| || || align="left"|

Références 

Naissance en novembre 1990
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur du Montpellier Vipers
Naissance à Grenoble
Joueur français de hockey sur glace